Wix puede referirse a:

 Wix (Essex), Inglaterra
 Wix.com